The Broken Melody  – cortometraggio del 1896 diretto da Esme Collings
The Broken Melody – cortometraggio del 1907 diretto da Arthur Gilbert
The Broken Melody – film del 1919 diretto da William P.S. Earle
The Broken Melody – film del 1929 diretto da Fred Paul 
L'evaso dall'isola del diavolo (The Broken Melody) – film 1934 diretto da Bernard Vorhaus